Појам Александар од Виртемберга може да се односи на:
 Александар од Виртемберга (1804—1885)
 Александар од Виртемберга (1771—1833)